{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88601) - || 2001 QF284 || 18 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88602) - || 2001 QA291 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88603) - || 2001 QL291 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88604) - || 2001 QH293 || 31 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88605) - || 2001 QK294 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88606) - || 2001 QU294 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88607) - || 2001 QE296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88608) - || 2001 QO296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88609) - || 2001 QP296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88610) - || 2001 QD297 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88611) Teharonhiawako || 2001 QT297 || 20 augustus 2001 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| (88612) - || 2001 QE328 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88613) - || 2001 RO1 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88614) - || 2001 RP1 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88615) - || 2001 RG3 || 8 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88616) - || 2001 RC4 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88617) - || 2001 RT6 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88618) - || 2001 RH7 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88619) - || 2001 RD8 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88620) - || 2001 RF8 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88621) - || 2001 RR10 || 9 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (88622) - || 2001 RU10 || 10 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (88623) - || 2001 RD20 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88624) - || 2001 RR21 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88625) - || 2001 RD23 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88626) - || 2001 RW26 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88627) - || 2001 RT31 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88628) - || 2001 RF34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88629) - || 2001 RQ34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88630) - || 2001 RU34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88631) - || 2001 RM37 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88632) - || 2001 RW38 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88633) - || 2001 RP43 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88634) - || 2001 RE45 || 12 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88635) - || 2001 RH45 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88636) - || 2001 RM45 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88637) - || 2001 RJ46 || 12 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88638) - || 2001 RL46 || 13 september 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (88639) - || 2001 RG49 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88640) - || 2001 RU49 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88641) - || 2001 RS51 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88642) - || 2001 RV51 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88643) - || 2001 RK55 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88644) - || 2001 RA65 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88645) - || 2001 RD65 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88646) - || 2001 RO65 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88647) - || 2001 RX66 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88648) - || 2001 RZ66 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88649) - || 2001 RO67 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88650) - || 2001 RY67 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88651) - || 2001 RZ68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88652) - || 2001 RF69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88653) - || 2001 RH69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88654) - || 2001 RQ69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88655) - || 2001 RY69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88656) - || 2001 RM71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88657) - || 2001 RT71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88658) - || 2001 RK74 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88659) - || 2001 RY74 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88660) - || 2001 RN75 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88661) - || 2001 RJ76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88662) - || 2001 RN76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88663) - || 2001 RJ77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88664) - || 2001 RK77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88665) - || 2001 RT78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88666) - || 2001 RP79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88667) - || 2001 RR79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88668) - || 2001 RM81 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88669) - || 2001 RC84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88670) - || 2001 RL84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88671) - || 2001 RV84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88672) - || 2001 RO85 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88673) - || 2001 RP87 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88674) - || 2001 RW87 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88675) - || 2001 RR88 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88676) - || 2001 RD89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88677) - || 2001 RG90 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88678) - || 2001 RC91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88679) - || 2001 RD92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88680) - || 2001 RH93 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88681) - || 2001 RW93 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88682) - || 2001 RA97 || 12 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88683) - || 2001 RF102 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88684) - || 2001 RC104 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88685) - || 2001 RB108 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88686) - || 2001 RQ115 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88687) - || 2001 RO121 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88688) - || 2001 RK122 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88689) - || 2001 RO126 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88690) - || 2001 RL127 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88691) - || 2001 RK129 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88692) - || 2001 RU132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88693) - || 2001 RM133 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88694) - || 2001 RH139 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88695) - || 2001 RO139 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88696) - || 2001 RS139 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88697) - || 2001 RF141 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88698) - || 2001 RQ142 || 11 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88699) - || 2001 RW142 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88700) - || 2001 RF143 || 15 september 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten